Вепське національне сільське поселення — сільське поселення в складі Бабаєвського району Вологодської області. Центр — село Тімошино.

Склад 
До складу сільського поселення входять 39 сіл

Примітки

Посилання 

Бабаєвський район
Сільські поселення Вологодської області
Вепське національне сільське поселення